Onomàstica:
 Ricardo Lagos, president xilè
 Lagos (pare de Ptolemeu), pare de Ptolemeu I Sòter
 Lagos fou fill de Ptolemeu I Sòter i de la cortesana Thais.
 Geografia:
 Lagos, principal ciutat i antiga capital de Nigèria
 Colònia de Lagos, colònia britànica
 Estat de Lagos, estat federat de Nigèria
 Regió de Los Lagos, regió de Xile.
 Lagos (Portugal), ciutat de l'Algarve.
 Lagos (Vélez-Màlaga), pedania malaguenya.